Az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 100 méteres gyorsúszás selejtezőit szeptember 5-én tartották. A döntőt szeptember 6-án rendezték. A versenyszámban 28-an indultak. Az előfutamok során a francia Michel Rousseau Európa-csúcsot úszott.

A magyar versenyzők közül Szentirmay István az 1970-ben úszott legjobb idejével hatodik, Csatlós Csaba 18. lett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmény

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság